Museo – raccolta pubblica o privata di opere d'arte

Cinema
Museo – film del 2018 diretto da Alonso Ruizpalacios

Persone
Museo – personaggio leggendario legato ad Orfeo
Museo Efesio – poeta epico greco antico
Museo Grammatico – scrittore greco antico

Trasporti
Museo – stazione della metropolitana di Napoli

Altro
Museo di Alessandria – scuola scientifica fondata ad Alessandria d'Egitto nel 280 a.C. da Tolomeo I, comprendente una famosa biblioteca